Weyerhaeuser (bosbouw), een bosbouwbedrijf
Weyerhaeuser (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin